Type 38 – fucile di progettazione giapponese del XX secolo
 Type 38 – cannone da campagna giapponese della seconda guerra mondiale
 Type 38 – obice giapponese da 120 mm della seconda guerra mondiale
 Type 38 – obice giapponese da 150 mm della seconda guerra mondiale
12 cm Type 38 – cannone costiero giapponese della seconda guerra mondiale
20 cm Type 38 – cannone costiero giapponese della seconda guerra mondiale
Type 38 – cannone campale giapponese da 100 mm